Zu är ett släkte av fiskar. Zu ingår i familjen vågmärsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vågmärsfiskar